Командный чемпионат России по спидвею 2003 — одиннадцатый розыгрыш турнира. В чемпионат после 8-летнего перерыва вернулась балаковская Турбина; кроме того, в чемпионате принимала участие команда Украина из г. Ровно.

Участники чемпионата 

Прим. Встреча «Спидвей-Центр» — «Турбина» состоялась в Балаково.

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Таблица результатов 

Согласно регламенту, итоговые места места с 1 по 4 определялись в 2 дополнительных сериях из 2 гонок каждая. Команды, занявшие 1 и 2 место, в 2 личных встречах разыгрывали чемпионство, а занявшие 3 и 4 места тем же образом решали судьбу 3 места.

4 место в таблице по итогам розыгрыша регулярного чемпионата занял СК «Спидвей-Центр», опередив команду «Салават» по суммарной разнице очков в личных встречах (у «Спидвей-Центра» на 8 очков больше), однако СК «Спидвей-Центр» по финансовым причинам отказался от участия во встречах за 3 итоговое место, поэтому его место занял «Салават».

Матчи за 1,2 и 3 место

Финал

Матч за 3 место 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2003 году